Сергей Игоревич Крюков (род. 24 апреля 1947 г. в Ленинграде) — советский и российский архитектор.

Биография 
Сергей Крюков родился 24 апреля 1947 года в Ленинграде в семье служащих. После окончания восьмилетней школы № 182, он продолжил образование в Архитектурно-Строительном техникуме, на Моховой улице. В 1967 году, окончив техникум, Сергей Игоревич поступил в Ленинградский Инженерно-Строительный Институт (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет), который окончил в 1972 году, и получил специальность архитектора.

В 80-х годах XX века Сергей Игоревич Крюков занимался проектами строительства детских садов и жилых зданий в исторической части города. С начала 90-х годов XX века архитектор начинает работу в области храмовой архитектуры. Один из первых проектов был посвящён храму Святой Живоначальной Троицы на кладбище в Старом Петергофе при участии архитекторов Б. Г. Костыгова, В. Ф. Дроздова и О. А. Гефнер. В 1998 году по проекту С. И. Крюкова был построен деревянный храм Святителя Николая Чудотворца в Колпино. Позже, с 2000 по 2003 год, рядом с храмом был построен церковно-приходской дом. По проекту Крюкова в 2003—2007 годах возводится Свято-Троицкий собор — центральный объект этого храмового ансамбля в Колпино. В 2009 году по проекту архитектора построена деревянная церковь Сретения Господня в деревне Самушкино (Воронов Погост) Волховского района Ленинградской области.

В 2011 году было завершено строительство храма Воскресения Христова в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга по проекту Крюкова.

19 декабря 2009 года архитектор Сергей Игоревич Крюков награждён серебряной медалью Святого Первоверховного Апостола Петра.

Реализованные проекты 
 Церковь Святителя Николая Чудотворца в Колпино (1997 г.)
 Бизнес-центр «Лиговский Проспект» в Санкт-Петербурге (2007 г.)
 Свято-Троицкий собор в Колпино (2009 г.)
Храм Сретения Господня в деревне Самушкино Ленинградской области (2011 г.)
 Храм Воскресения Христова в Шушарах (2011 г.)

Проекты 
 Воссоздание причтового дома при храме Феодоровской Иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге (опираясь на рисунки первого автора дома — архитектора С. С. Кричинского)
 Храм Ильи Пророка в Гатчине
 храм Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Новолисино Ленинградской области

Литература 
 Храмы над розливом Ижоры. В. А. Алексеева, А. В. Селиванов. Санкт-Петербург. 2011. С. 18-19
 Храмы нашего века. В. А. Алексеева. Санкт-Петербург. 2015. С. 24-27

Ссылки 
 sergeykryukov.ru — официальный сайт
 Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга о проекте С. Крюкова — храм Воскресения Христова
 Санкт-Петербургские Ведомости о проекте С. Крюкова — храм Сретения Господня в деревне Самушкино
 Свято-Троицкий приход в г. Колпино — сайт
 Пресса об открытии храма Воскресения Христова в поселке Шушары 
 russian-church.ru — о строительстве Свято-Троицкого собора в г. Колпино

Архитекторы Санкт-Петербурга
Персоналии по алфавиту
Архитекторы Российской Федерации